Brain kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Kimberlin Brain (1881–1954), sydafrikansk entomolog och botaniker. Far till Charles Kimberlin Brain (född 1931)
 Charles Kimberlin Brain (född 1931), sydafrikansk paleontolog. Son till Charles Kimberlin Brain (1881–1954)

Robotskapade auktorsförkortningar